Mihael pl. Kregar (madžarsko Kregár Mihály), madžarsko-slovenski uradnik, župan Pešte, plemič , * 22. avgust 1734 Beltinci, † 1. julij 1803 Pešta

Mihael pl. Kregar je bil rojen v Beltincih, kot sin upravnika beltinškega gospostva Perillustris et Generosus Dominus-a Janoša pl. Kregarja iz Ivancev (Zalska županija) in Klare pl. Czigany de Zagorhida (hčerka Mihaela pl. Cziganyja iz Markišavcev in sestra okrajnega glavarja Pavla Cziganyja). Botra sta bila kasnejši upravnik beltinškega gospostva Perillustris Dominus Emerik pl. Niczky de Niczk in njegova soproga Eva. Janošev stari oče Markus pl. Kregar je leta 1650 od kralja Ferdinanda III. prejel plemiško listino in grb. Družina je posedovala posesti in podložnike v Borejcih, Odrancih, Černelavcih, Markišavcih, Matjaševcih in Kramarovcih. Mihael je skupaj s svojima bratoma Emerikom in Petrom v letih 1754−55 obiskoval jezuitsko univerzo v Gradcu. V 2. polovici 18. stoletja je bil najprej mestni notar, nato pa med letoma 1787-1803 župan Pešte, kjer je 1. julija 1803 tudi umrl.

Družinsko drevo

Viri 
 Jožef Smej: Pisma Mikloša Küzmiča zemljiškemu gospodu

Prekmurski politiki
Slovenski plemiči
Madžarski plemiči
Osebnosti iz Občine Beltinci